Алехандро има више значења:

 Алехандро
 Алехандро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алехандро (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику